Die 1. Amateurliga Südbaden 1970/71 war die 21. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC Emmendingen. In der Relegation zur Regionalliga Süd mussten diese gegen den SV Waldhof Mannheim, FC Singen 04 und die Spvgg Ludwigsburg spielen und erreichten dort den letzten Platz. Germania Bietigheim und der SV Kuppenheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Die Aufsteiger für die folgende Saison waren der SV Bühlertal und der VfR Rheinfelden.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd 

Nach Abschluss der Aufstiegsrunde waren der FC Singen, Waldhof Mannheim und Ludwigsburg punktgleich, so dass eine Entscheidungsrunde nötig war, um einen Aufsteiger zu ermitteln. Der SV Waldhof besiegte im ersten Entscheidungsspiel den FC Singen nach Elfmeterschießen. Das Endspiel in Rastatt gewann die Spvgg 07 Ludwigsburg gegen den SV Waldhof Mannheim mit 2:1.

Einzelnachweise 

1970
Fußballsaison 1970/71